Рорбах може бити:

 Рорбах (Вајмарер Ланд), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Вајмарер Ланд.
 Рорбах (Баумхолдер), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Биркенфелд.
 Рорбах (Залфелд), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Залфелд-Рудолштат.
 Рорбах (Хунсрик), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Рајн-Хунсрик.
 Рорбах (Горња Баварска), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Пфафенхофен ан дер Илм.
 Рорбах (Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Зидлихе Вајнштрасе.
 Рорбах (Аустрија), општина и град у аустријској савезној држави Горња Аустрија, где је седиште истоименог округа.